Misunderstood (qui en anglais signifie « Incompris(e) », « Mal compris(e) » ) peut désigner :

Chansons 
 Misunderstood, chanson du groupe Dream Theater, 2001 ;
 Misunderstood, chanson du groupe Bon Jovi, 2002.

Voir aussi 
 Missundaztood, album de Pink, 2001 ;
 (Miss)understood, album d'Ayumi Hamasaki, 2006.